Может означать:

 Юрий I Ракоци (1593—1648) — сын Жигмонда, князь Трансильвании в 1630-48.
 Юрий II Ракоци (1615—1660) — сын предыдущего, князь Трансильвании в 1648-60.

См. также
 Ракоци